Dicker steht für:
 Dicker, ein Charakter im Micky-Maus-Universum; siehe Liste der Bewohner Entenhausens#Dicker
 Dicker, Anrede für einen Freund; siehe Dicker (Anrede)

Dicker ist der Familienname folgender Personen:
 Avital Dicker (* 1964), israelische Filmschauspielerin
 Cintia Dicker (* 1986), brasilianisches Model und Schauspielerin
 Daniel Dicker (* 1995), österreichischer Handballspieler
 Friedl Dicker-Brandeis (1898–1944; gebürtig Friedl Dicker), österreichische Malerin, Kunsthandwerkerin und Innenarchitektin
 Gary Dicker (* 1986), irischer Fußballspieler
 Jacques Dicker (1879–1942), Schweizer Politiker
 Joël Dicker (* 1985), Schweizer Schriftsteller
 Samuel Dicker († 1760), britischer Politiker
 Sando Dicker (1894–1935), rumänischer Komponist und Unterhaltungsmusiker

Siehe auch:
 Digger